Francesco Musotto ist der Name folgender Personen:

* Francesco Musotto (Politiker, 1881) (1881–1961), italienischer Politiker
 Francesco Musotto (Politiker, 1947) (* 1947), italienischer Politiker